Stenomorphus är ett släkte av skalbaggar. Stenomorphus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Stenomorphus